Wang Feng (), född 17 april 1979 i Xintai, Tai'an, Shandong, är en kinesisk simhoppare som vann OS-guld 2008 tillsammans med Qin Kai.

Referenser

Noter

Kinesiska simhoppare
Världsmästare i simhopp
Kinesiska olympiska guldmedaljörer
Olympiska guldmedaljörer 2008
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2004 från Kina
Tävlande i simhopp vid olympiska sommarspelen 2004
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2008 från Kina
Tävlande i simhopp vid olympiska sommarspelen 2008
Födda 1979
Levande personer
Män
Personer från Tai'an
WP:Projekt Kina